Папандре́у () — греческая фамилия, известная четырьмя премьер-министрами, из которых трое относятся к одной семье (отец, сын и внук):
 Папандреу, Антония — греко-американский учёный в области электротехники и инженер.
 Дамаскин (архиепископ Афинский) (в миру — Димитриос Папандреу; 1891—1949) — глава Элладской православной церкви, регент и премьер-министр Греции.
 Папандреу, Георгиос (старший) (1888—1968) — премьер-министр Греции в 1944—1945, 1963 и 1964—1965 годах.
 Папандреу, Андреас (1919—1996) — премьер-министр Греции в 1983—1989 и 1993—1996 годах, сын Георгиоса-старшего.
 Папандреу, Георгиос (младший) (род. 1952) — премьер-министр Греции в 2009—2011 годах, сын Андреаса.
 Дамаскин (митрополит Адрианопольский) (в миру — Дамаскинос Папандреу; 1936—2011) — титулярный митрополит Адрианопольский.
 Дамаскин (митрополит Йоханнесбургский) (в миру — Фотиос Папандреу; род. 1957) — митрополит Йоханнесбургский и Преторийский, экзарх Южной Африке.